Майкл Греттен О’Лири (; , г. Гаспе, Квебек, Канада — , ) — канадский , , политик, член Сената Канады. Ректор. Почëтный доктор социологии.

Биография 
В качестве журналиста начал работать в 1911 году в «Ottawa Journal», позже стал редактором газеты. Был представителем прессы в парламенте на протяжении более 20 лет. В разное время — корреспондент The Times в Оттаве.

В качестве международного журналиста принимал участие в ряде конференций в Лондоне , Вашингтоне и Канберре, в 1945 году освещал события на Потсдамской конференции.

Член Консервативной партии Канады. В 1962 О’Лири был избран в Сенат Канады.

Занимал должность ректора университета Куинс в Кингстоне, Онтарио в 1968 году, но был вынужден уйти в отставку под давлением студентов.

Примечания

Ссылки 
 O’LEARY, The Hon. M. Grattan, LL.D., D.Soc.Sci.(Hon.) 

Ректоры вузов Канады
Доктора социологических наук
Сенаторы Канады от Онтарио
Сенаторы Канады от Прогрессивно-консервативной партии Канады